Лига Леумит 1955/1956 — 5-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1955/1956
Израиль
Израиль
1955 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1956 году